

Presone 
 Eugène Mazel – botanico francese
 Ginette Mazel – cestista francese
 Olivier Mazel – generale francese

Altro 
 Mazel tov – formula augurale yiddish
 Mazel tov – album del gruppo ska punk italiano Talco